

Muziek
 Fearless (studioalbum van Kane), een album van Kane
 Fearless (single van Kane), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (studioalbum van Floortje), een album van Floortje
 Fearless (single van Floortje), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (studioalbum van Cowboy Mouth), een album van Cowboy Mouth
 Fearless (studioalbum van Crystal Lewis), een album van Crystal Lewis
 Fearless (single van Crystal Lewis), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (studioalbum van Family), een album van Family
 Fearless (studioalbum van Francis Dunnery), een album van Francis Dunnery
 Fearless (studioalbum van Jazmine Sullivan), een album van Jazmine Sullivan
 Fearless (studioalbum van Keri Noble), een album van Keri Noble
 Fearless (studioalbum van Lamat), een album van Lamat
 Fearless (single van Lamat), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (studioalbum van Marvaless), een album van Marvaless
 Fearless (single van Marvaless), nummer van het gelijknamige album
 Angstlos (Fearless), een album van Nina Hagen
 Fearless (studioalbum van Sherri Mullen), een album van Sherri Mullen
 Fearless (single van Sherri Mullen), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (studioalbum van Solitaire), een album van Solitaire
 Fearless (nummer Solitaire), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (album van Taylor Swift), een album van Taylor Swift
 Fearless (lied van Taylor Swift), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (studioalbum van Universal Honey), een album van Universal Honey
 Fearless (single van Universal Honey), nummer van het gelijknamige album
 Fearless (studioalbum van Vaughn), een album van Vaughn 
 Fearless (single van Vaughn), nummer van het gelijknamige album

Films/Televisie
 Fearless (1993), van Peter Weir met Jeff Bridges en Isabella Rossellini
 Fearless (1999), televisiefilm van Charlie Haskel met Kavan Smith
 Fearless (2004), televisiefilm van Blair Hayles met Rachael Leigh Cook
 Fearless (2006), van Ronny Yu met Jet Li
 Fearless (televisieserie), Britse televisieserie uit 2017 
 Fearless (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210